Kangerluarsunnguaq bezeichnet:
 Kangerluarsunnguaq (Fjord, Ilulissat), Fjord im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluarsunnguaq (Fjord, Maniitsoq), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluarsunnguaq (Fjord, Nuuk, nördlich) (Kobbefjord), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluarsunnguaq (Fjord, Nuuk, südlich), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluarsunnguaq (Fjord, bei Itilleq), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Kangerluarsunnguaq (Fjord, bei Sisimiut) (Ulkebugt), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland